Jean-Guy Talamoni – politico francese, esponente del nazionalismo corso
 Luigi Talamoni – sacerdote italiano, professore, consigliere comunale di Monza e fondatore della congregazione delle suore misericordine di San Gerardo

Pagine correlate 
 Talamona (disambigua)
 Talamone (disambigua)